Englfing ist der Name folgender Orte:

 Englfing (Schöllnach), Ortsteil des Marktes Schöllnach, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Englfing (Gemeinde Ottnang), Ortschaft der Gemeinde Ottnang am Hausruck, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich